Двадесетдруга сезона Светског купа у алпском скијању је почела 26. новембра 1987. у Сестријереу у Италији а завршена је 26. марта 1988. у Залбах-Хинтерглему у Аустрији. Победници у укупном поретку су били Пирмин Цурбриген и Микела Фиђини обоје из Швајцарске.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 30 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 28 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1987.
Алпско скијање у 1988.